Lajes – miejscowość w Brazylii, w stanie Rio Grande do Norte
 Lajes – miejscowość na Azorach, na wyspie Terceira
 Lajes das Flores – miejscowość na Azorach, na wyspie Flores
 Lajes do Pico – miejscowość na Azorach, na wyspie Pico